«Рейкьявик», или «КР» () — исландский футбольный клуб из Рейкьявика. Основан 16 февраля 1899 года. Домашние матчи проводит на арене «Мейстараветлир» общей вместительностью 2801 зритель (1541 сидячее место). «КР» является старейшим и самым титулованным футбольным клубом Исландии.

Клуб является рекордсменом Исландии по числу завоёванных трофеев в чемпионате и кубке страны (по 27 и 14 побед соответственно).

История клуба 
16 февраля 1899 года столичные энтузиасты решили основать любительский футбольный клуб, чтобы можно было прохладными исландскими вечерами отдыхать от изнуряющей работы рыбака. С 1899 по 1903 год эта команда была единственной на острове, и проводящиеся матчи были только товарищескими между составами одного и того же клуба. В 1901 году имя команде решили дать «Рейкьявик». Но затем в стране начали появляться и другие команды, а вместе с их появлением появилась потребность в проведении соревнований. Так, в 1903 был образован «ИБВ» из острова «Вестманнаэйяр», в 1908 году был создан ФК «Фрам», а в 1911 — ФК «Валюр». В 1912 году был создан чемпионат Исландии в котором футболисты «Рейкьявика», после победы в плей-офф над «Фрамом», одержали победу, со счётом 3:2.

После завоевания титула клуб принял решение взять себе цвета чемпиона Англии того года, кто бы им ни стал. С тех пор «Рейкьявик» и выступает в чёрно-белой форме, повторяющей цвета «Ньюкасла».

В 1968 году «Рейкьявик» стал 20-кратным чемпионом Исландии, являясь самым успешным клубом в стране. Следующего триумфа в чемпионате пришлось ждать 31 год. За это время «Рейкьявик» успеет вылететь во второй дивизион и вернуться оттуда, а также трижды претендовать на чемпионство (в 1990, 1996 и 1998 годах), где титул будет ускользать от них в последнем туре. Но в 1999-м, в год столетнего юбилея клуба, «Рейкьявик» сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок страны.

С 1984-го «Рейкьявик» играет на собственной арене «KR-völlur», расположенной на западной окраине столицы. На данном стадионе с 2002—2011 годы фиксировалась наивысшая посещаемость в стране.

«Сухое десятилетие» (1913—1925) 
С 1913 года на протяжении почти 15 лет в Исландии доминировали «Фрам» и «Валюр». «КР» был на заднем плане, ему редко удавалось побеждать эти команды, и только в 1919 году, чёрно-белые все-таки смогли чашу весов склонить на свою сторону, взяв 2-й титул чемпиона. Следующий успех команду поджидал только в середине 20-х.

Отвоеванная гегемония (1926—1934) 
В этот период все лучшие исландские футболисты играли в «КР», в команде отлично работала академия и это не могло не повлиять на результаты: в течение 9 сезонов команда 7 раз была вне конкуренции, ещё 2 раза была второй.

«Золотая эпоха» (1935—1968) 

В эти годы «Рейкьявик» продолжал как регулярно выигрывать титулы, так и проваливаться наравне с другими именитыми командами первенства.

Вообще этот период следует охарактеризовать как «Золотой век» клуба, поскольку именно в этот период команда окончательно утвердила за собой статус гегемона чемпионата.

В 1960 году состоялся первый в истории Кубок Исландии по футболу, который также покорился «исландским сорокам».

«Рейкьявик» стал первым исландским клубом, который принял участие в еврокубках.

В 1964-м году в рамках Кубка европейских чемпионов «чёрно-белые» встретились с английским «Ливерпулем».

Достижения клуба 
 Премьер лига
  Победитель (27) (рекорд): 1912, 1919, 1926, 1927, 1928 , 1929, 1931, 1932, 1934, 1941 , 1948, 1949, 1950, 1952, 1955 , 1959, 1961, 1963, 1965, 1968 , 1999, 2000, 2002, 2003, 2011 , 2013, 2019 
  Вице-чемпион (27) (рекорд):  1915, 1916, 1917, 1920, 1923, 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939, 1943, 1944, 1945, 1946, 1954, 1956, 1958, 1960, 1983, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2006, 2009

 Кубок Исландии
  Победитель (14) (рекорд): 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1994, 1995, 1999, 2008, 2011, 2012, 2014
  Финалист (5): 1989, 1990, 2006, 2010, 2015

 Кубок исландской лиги
  Победитель (7): 1998, 2001, 2005, 2010, 2012, 2016, 2017
  Финалист (1): 2004 

 Суперкубок Исландии
  Победитель (5): 1969, 1996, 2003, 2012, 2014
  Финалист (5): 1995, 2004, 2009, 2013, 2015

Статистика выступлений с 2000 года

Выступления в еврокубках

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 Футбольная ассоциация Исландии
 Сайт исландского футбола
 Профиль на thefinalball.com
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Статистика

Футбольные клубы Исландии
Спортивные клубы Рейкьявика
ФК «Рейкьявик»